Mistrzostwa Europy w Curlingu 2012 odbyły się dwuetapowo, grupa C rywalizowała w tureckim Erzurum między 5 a 10 października, grupy A i B swój turniej rozegrała w szwedzkim Karlstad od 7 do 15 grudnia.

Tytułów mistrzowskich z Moskwy broniły Szkotki i Norwegowie, obie te drużyny dotarły do finałów. W fazie play-off znalazły się dokładnie te same drużyny co przed rokiem.

Po złote medale sięgnęły Rosjanki (Anna Sidorowa), które do fazy finałowej awansowały z 3. miejsca Round Robin. W dolnym meczu Page play-off pokonały 7:6 Dunki, następnie w półfinale Szwedki 8:6. W wyrównanym finale triumfowały nad obrończyniami tytułów mistrzowskich - Szkotkami (Eve Muirhead). Brytyjki zdobywając jeden punkt w 10. endzie doprowadziły do dogrywki, którą wygrały Rosjanki, mecz zakończył się wynikiem 6:5. Na najniższym stopniu podium uplasowały się gospodynie turnieju (Margaretha Sigfridsson), mecz. o 3. miejsce przeciwko Dunkom (Lene Nielsen) wygrały 9:3.

Do grupy A powrócą Łotyszki (Iveta Staša-Šaršūne) i Norweżki (Linn Githmark), do niższej dywizji spadły natomiast Węgierki (Ildikó Szekeres) i Finki (Anne Malmi) – rotacja jest dokładnie taka sama jak przed rokiem. Grupę B wygrały reprezentantki Łotwy w finale wygrywając z Norwegią 7:4 - był to jedyny przegrany mecz Norweżek. 3. miejsce zajęły Austriaczki (Karina Toth) wyprzedzając Estonki (Maile Mölder). Kobieca reprezentacja Polski (Elżbieta Ran) z bilansem 4 wygranych i 5 przegranych meczów uplasowała się na 6. pozycji. W 2013 w grupie C mecze będą musiały rozegrać Białorusinki i Słowaczki.

Tytuły mistrzów Europy wywalczyli Szwedzi (Niklas Edin), którzy na co dzień reprezentują miejscowy Karlstads Curingklubb. Finał przeciwko Norwegom (Thomas Ulsrud) zakończył się wynikiem 8:5. Po raz pierwszy w historii medale mistrzostw Europy zdobyli Czesi (Jiří Snítil), którzy w małym finale pokonali 12:4 Duńczyków (Rasmus Stjerne). Zespół Snítila w fazie grupowej zajął 2. miejsce, jednak następnie przegrał górny mecz Page play-off oraz półfinał. Jak dotąd jest to największe osiągnięcie czeskiego curlingu.

Najsłabszymi drużynami grupa A byli Niemcy (Andreas Lang) i Węgrzy (György Nagy). Jest to najgorszy wyniki męskiego niemieckiego curlingu, reprezentacja po raz pierwszy spadła do grupy B. Węgrzy w Karlstad debiutowali w najwyższej klasie rozgrywek. Grupę B wygrali Finowie (Aku Kauste), w finale zwyciężyli 7:4 nad Łotyszami (Ritvars Gulbis). Trzecie miejsce przypadło Holendrom (Jaap van Dorp). Polacy (Tomasz Zioło) zakończyli mistrzostwa z 3 wygranymi i 4 porażkami, co dało 10. miejsce. Do dywizji C spadli Walijczycy i Irlandczycy.

Mistrzostwa Europy w Curlingu 2012 były eliminacjami do Mistrzostw Świata Kobiet 2013 i Mistrzostw Świata Mężczyzn 2013. Z drużyn europejskich wśród kobiet zagwarantowane miejsce miały Szwajcarki jako obrończynie tytułów mistrzowskich oraz Łotyszki, które będą gospodyniami turnieju. Prawo startu wywalczyło 6 zespołów: Rosja, Szkocja, Szwecja, Dania, Włochy oraz Niemcy. Niemki, które zajęły 7. miejsce nie musiały rozgrywać challenge'u, jako że to Łotyszki wygrały rozgrywki grupy B.

Mężczyźni walczyli o osiem miejsc w turnieju w Victorii. Zakwalifikowały się do niego następujące kraje: Szwecja, Norwegia, Czechy, Dania, Rosja, Szkocja, Szkocja oraz zwycięzca challenge'u (Finlandia).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po 9. sesji

Sesja 1. 
8 grudnia 2012; 14:00

Sesja 2. 
9 grudnia 2012; 8:00

Sesja 3. 
9 grudnia 2012; 16:00

Sesja 4. 
10 grudnia 2012; 9:00

Sesja 5. 
10 grudnia 2012; 19:00

Sesja 6. 
11 grudnia 2012; 12:00

Sesja 7. 
11 grudnia 2012; 20:00

Sesja 8. 
12 grudnia 2012; 14:00

Sesja 9. 
13 grudnia 2012; 8:00

Playoff

Tie-breaker 
13 grudnia 2012; 20:00

1-2 
14 grudnia 2012; 13:00

3-4 
14 grudnia 2012; 13:00

Półfinał 
14 grudnia 2012; 20:00

Mały finał 
15 grudnia 2012; 9:30

Finał 
15 grudnia 2012; 10:00

Klasyfikacja końcowa

Challenge do Mistrzostw Świata 2013 
Challenge do Mistrzostw Świata Kobiet 2013 nie był potrzebny. W rywalizacji uczestniczyłyby reprezentantki Niemiec i Łotwy. Łotyszki były gospodyniami turnieju i miały zagwarantowane w nim miejsce.

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po 9. sesji

Sesja 1. 
8 grudnia 2012; 9:00

Sesja 2. 
8 grudnia 2012; 19:00

Sesja 3. 
9 grudnia 2012; 12:00

Sesja 4. 
9 grudnia 2012; 20:00

Sesja 5. 
10 grudnia 2012; 14:00

Sesja 6. 
11 grudnia 2012; 8:00

Sesja 7. 
11 grudnia 2012; 16:00

Sesja 8. 
12 grudnia 2012; 9:00

Sesja 9. 
12 grudnia 2012; 19:00

Playoff

1-2 
13 grudnia 2012; 20:00

3-4 
13 grudnia 2012; 20:00

Półfinał 
14 grudnia 2012; 13:00

Mały finał 
14 grudnia 2012; 20:00

Finał 
13 grudnia 2012; 15:00

Klasyfikacja końcowa 

1 - Wyniki reprezentacji Francji zawierają challenge do Mistrzostw Świata 2013 przeciwko Finom

Challenge do Mistrzostw Świata 2013 
15 grudnia 2012; 20:00

15 grudnia 2012; 9:30

Statystyki

Kobiety

Czechy 

 1 - Ustawienie Klímová, Mošová, Plišková, Kubešková

Dania

Finlandia

Niemcy 

1 - Heiß została zastąpiona Muskatewitz
2 - Scholz została zastąpiona Muskatewitz

Rosja

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Włochy

Mężczyźni

Czechy

Dania

Francja

Niemcy 

 1 - Ustawienie Lang, Messenzehl, Neuner, Kempf
 2 - Ustawienie Lang, Messenzehl, Herberg, Kempf

Norwegia

Rosja

Szkocja 

 1 - Ustawienie Murdoch, Brewster, Andrews, Goodfellow
 2 - Po piątym endzie zmieniono skład i ustawienie. Początkowe ustawienie (pierwsza kolumna) Murdoch, Brewster, Drummond, Goodfellow, następnie (druga kolumna) Brewster, Drummond, Andrews, Goodfellow 
 3 - Ustawienie Brewster, Drummond, Andrews, Goodfellow

Szwajcaria

Szwecja 

 1 - Eriksson w 6. endzie zastąpił Krauppa

Węgry 

 1 - Ustawienie Nagy, Ezsöl, Kiss, Belleni

Grupa B

Grupa C

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw
 
 
 

2012
2012 w curlingu
Curling w Szwecji
2012 w Szwecji
Karlstad